Peter Lundgren peut désigner :

 Peter Lundgren (1963-), homme politique suédois ;
 Peter Lundgren (1965-), entraîneur et joueur de tennis suédois ;
 Peter Lundgren (1987-), joueur de volley-ball suédois.